Tatjana Maria era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo.

In finale Sofia Kenin ha sconfitto Belinda Bencic con il punteggio di 62-7, 7-65, 6-4.

Teste di serie 

  Angelique Kerber (semifinale)
  Anastasija Sevastova (semifinale)
  Belinda Bencic (finale)
  Elise Mertens (quarti di finale)

 Amanda Anisimova (quarti di finale)
 Caroline Garcia (quarti di finale)
 Sofia Kenin (campionessa)
 Kateřina Siniaková (primo turno)

Wildcard 

  Paula Badosa (secondo turno)
  Andrea Petković (primo turno)

 Maria Sharapova (secondo turno)
 Samantha Stosur (secondo turno)

Qualificate 

  Ysaline Bonaventure (primo turno)
  Kaja Juvan (primo turno)
  Varvara Lepchenko (primo turno)

 Tereza Martincová (primo turno)
 Shelby Rogers (secondo turno, ritirata)
 Sara Sorribes Tormo (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mallorca Open 2019